Окуда () — японская фамилия. Известные носители:
 Окуда, Тамио (род. 1965) — японский певец, поэт и продюсер.
 Окуда, Эджи (род. 1950) — японский актёр и режиссёр.
 Окуда, Эми (род. 1989) — американская актриса.